Campionatul Braziliei Série B, numit și Brasileirão sau Série B, este a doua ligă în sistemul fotbalistic din Brazilia, care are în componență 20 de echipe.

Podium 
'''De câte ori cluburile au terminat pe locurile 1, 2, 3 și 4 în Série B

Echipele în top 3
Încă de la debut, competiția Série B a suferit o grămada de modificări în ceea ce privește formatul, desfășurarea și promovarea echipelor. Au fost sezoane în care echipele jucau în play-off (vezi mai jos), sau sezoane în care echipele jucau în grupa finală (vezi mai jos) pentru a obține promovarea în Campionatul Braziliei Série A. După sezonul 2005, liga profesionistă de fotbal din Brazilia, a schimbat din nou formatul Série B, astfel liga va avea în componență 20 de cluburi, fiecare va juca cu fiecare, cu meciuri tur-retur, primele patru echipe din fruntea clasamentului vor promova direct în prima ligă Série A, în timp ce ultimele patru echipe vor retrograda automat în liga a III-a, Série C.

Play-off

'''✠ Echipa a câștigat meciul la penalty.  Echipa a câștigat cu gol marcat în deplasare

Grupa Finală

Referințe

Fondări în 1971
Fotbal în Brazilia
Brazilia